Der Begriff Zabelsdorf bezeichnet:

 einen Ortsteil der Stadt Zehdenick, Landkreis Oberhavel, Brandenburg; siehe Zabelsdorf (Zehdenick)
 den früheren deutschen Namen für einen Stadtteil der Stadt Szczecin (Stettin) der Woiwodschaft Westpommern (Polen); siehe Niebuszewo